Дунаєвський — прізвище, в тому числі українське.
 Альбін Дунаєвський (1817—1894) — польський римсько-католицький єпископ.
 Ієронім (Дунаєвський) ЧСВВ — монах, каліграф, ігумен Почаївського монастиря
 Дунаєвський Ісаак Осипович (1900—1955) — радянський композитор, диригент і педагог.
 Дунаєвський Максим Ісаакович (1945) — радянський і російський композитор; син І. О. Дунаєвського.
 Дунаєвський Мойсей Олександрович (1919—1992) — радянський військовик, учасник Німецько-радянської війни.
 Дунаєвський Олександр Михайлович (1909—1985) — журналіст, письменник.
 Дунаєвський Сергій Михайлович (1980—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дунаєвський Федір Леонідович (1969) — радянський і російський кіноактор.

Дунаєвська 
 Дунаєвська Лідія Францівна (1948—2006) — український педагог-фольклорист, доктор філологічних наук, професор кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, літературознавець, поетеса.
Слов'янські прізвища